Умм-эль-Кайва́йн (, источник сил) — город в Объединённых Арабских Эмиратах, административный центр эмирата Умм-эль-Кайвайн.

Население города составляет 38 тысяч человек (2003). Город занимает 8-е место по количеству населения в ОАЭ.

С давних пор прославился как центр рыболовного промысла в регионе.

Расположен на полуострове Персидского залива. Центральная часть города находится в глубине набережной, которая пролегает вдоль всего полуострова. Здесь располагаются административные здания, банки, компании разных отраслей.

Знаменит город Морским исследовательским центром, здание которого сложено из коралловых камней. Есть в городе также форт, сторожевые башни, мечеть постройки XIX века, аквапарк Dreamland. Среди памятников истории и архитектуры — старая городская стена и главные ворота города.

В городе есть морской порт.

Рыбная ловля - ключевой фактор в экономике Умм-аль-Кувейн, Эмират экспортирует морепродукты по всей Европе и на Ближний Восток.

Первая птицефабрика в ОАЭ была открыта в Фаладж-Аль-Муалла.

Считается ключевым поставщиком мяса птицы и молочных продуктов  на местный рынок.

Стройтельство порта Ахмеда бин Рашида и зоны свободной торговли свидетельствует о планах эмирата по расширению своей  коммерческой и инвестиционной базы.

Литература 
 

Города ОАЭ
Умм-эль-Кайвайн (эмират)